Víctor Manuel García Valdés – pittore cubano
Víctor García Guadarrama – allenatore di pallacanestro spagnolo
Victor Garcia – regista teatrale argentino
Victor G. Garcia III – ambasciatore filippino
Víctor García – cantante spagnolo
Víctor García – cantante messicano
Víctor Andrés García Belaúnde – politico peruviano
Víctor García – pilota spagnolo
Víctor García – pallavolista cubano
Víctor García – regista spagnolo
Víctor García – siepista spagnolo
Víctor García – ciclista spagnolo
Víctor Hugo García – calciatore venezuelano
Victor García – calciatore salvadoregno